A PR-920 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a PR-471 à localidade de Bela Vista do Piquiri, no território do município de Campina da Lagoa, com extensão totalmente pavimentada de 1,6 quilômetro.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná